In 2017 werd het 98ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de FNF en werd gespeeld van 14 januari tot 1 mei. ABC werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Po